Eerste divisie (1975/1976) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1975/1976.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w Holandii
1976 w Holandii